Таубман () — фамилия немецкого или еврейского происхождения. Известные носители:

 Таубман, Белинда Джейн (род. 1950) — австралийско-американская актриса, фотомодель, танцовщица и психолог.
 Таубман, Ефим Исаакович (1933—1990) — советский учёный в области теплотехники и электротехники, эколог.
 Таубман, Отто (1859—1929) — немецкий композитор и дирижёр.
 Таубман, Самуил Маркович (1911—1986) — советский разведчик.
 Таубман, Уильям (род. 1940) — американский политолог и историк.
 Таубман, Фридрих (1565—1613) — немецкий учёный-филолог, гуманист и поэт, педагог.